Het seizoen 2018–19 was het 141e jaar in de geschiedenis van de Engelse voetbalclub Wolverhampton Wanderers. De club deed mee aan de Premier League, het hoogste niveau van het Engelse voetbal, voor de eerste keer sinds de degradatie in 2012. Het was het tweede seizoen onder manager Nuno Espírito Santo, met wie ze promoveerden als kampioen van Football League Championship.

Wolves werd 7e, hun hoogste positie sinds 1979-80, en het op een na hoogste in de eindstand als promovendus sinds Ipswich Town die daarin 5e werden in de Premier League 2000/01. Daarnaast haalden ze de eerste halve finale in 21 jaar.

Omdat de FA cup werd gewonnen door de kampioen van de Premier League Manchester City, Wolves' eindrangschikking gaf hen het recht om deel te nemen aan de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2019/20. Dit is de eerste Europese deelname sinds het seizoen 1980-81.

Het seizoen loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Selectie 
In dit overzicht worden alle spelers genoemd die op 1 juli 2018 onder contract stonden of na deze datum zijn toegevoegd aan de selectie.
<div style="overflow-x:auto;">

Technische staf

Transfers

Transfers in de zomer 

In

Uit

Transfers in de winter 

In

Uit

Uitgeleend

Transfer samenvatting

Vriendschappelijk

Wedstrijden

Uhrencup

Ter voorbereiding van het seizoen deed Wolverhampton Wanderers mee aan de Uhrencup in Zwitserland. In de eerste ronde werd gewonnen van de Zwitserse club FC Basel. In de finale werd de eveneens Zwitserse club BSC Young Boys verslagen. De Nederlandse club Feyenoord deed ook mee aan dit toernooi, maar daar werd niet tegen gespeeld.

H-Hotels Cup

Ter voorbereiding van het seizoen deed Wolverhampton Wanderers mee aan de H-Hotels Cup in Duitsland. In de eerste ronde werd na penalty's verloren van de Duitse club VfL Bochum. Voor de 3e-4e plaats werd gelijk gespeeld tegen de Spaanse club Real Betis. De Duitse club Borussia Dortmund deed ook mee aan dit toernooi, maar daar werd niet tegen gespeeld.

Er werden wedstrijden gespeeld van 45 minuten. In geval van een gelijkspel worden er strafschoppen genomen om de winnaar te bepalen. In de wedstrijd om de 3e en 4e plaats werd besloten deze niet af te sluiten met strafschoppen bij een gelijk spel.

Competities

Premier League

Eindstand

Legenda

Thuis/uit-verhouding 2018/19

Uit/thuis balans

Stand en punten historie

Wedstrijden

FA Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Wolverhampton Wanderers vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

League Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste ronde was Wolverhampton Wanderers vrij van deelname. In de tweede ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

Toeschouwers

Wolverhampton Wanderers heeft het gehele seizoen de thuiswedstrijden gespeeld in het eigen Molineux Stadium met een maximum capaciteit van 31.700 toeschouwers.

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Wolverhampton Wanderers in het seizoen 2018-2019 deel heeft genomen.

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2018/19 verwerkt.

Doelpuntenmakers
Bevat de doelpunten van alle officiele competities.

Assists
Bevat alle assists uit de officiele competities. Niet elke goal heeft een assist. Assists zijn beoordeeld door FBRef.

Kaarten

Totaal overzicht 

Wolverhampton Wanderers FC